El Príncipe y Landgrave Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (; n. 14 de agosto de 1933) es el Landgrave y actual jefe de una de las dos ramas restantes de la Casa de Hesse, la de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, un título nobiliario que data del Sacro Imperio Romano Germánico tardío.

Primeros años y familia 
Guillermo nació en Herleshausen, Hesse-Nassau, Alemania, siendo el hijo mayor del Príncipe Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1905-1942), (hijo del Landgrave Clodoveo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld y la Princesa Carolina de Solms-Hohensolms-Lich) y su esposa, la Princesa Mariana de Prusia (1913-1983), (hija del Príncipe Federico Guillermo de Prusia y la Princesa Ágata de Hohenlohe-Schillingsfürst). A través de su madre, desciende del rey Federico Guillermo III de Prusia y del rey Guillermo I de los Países Bajos.

Guillermo desciende de la rama de la Casa de Hesse de Hesse-Philippsthal, que fue creada de la rama de Hesse-Kassel a la muerte del Landgrave Guillermo VI de Hesse-Kassel en 1663, cuando su hijo menor Felipe fue creado Landgrave of Hesse-Philippsthal. A la muerte del Landgrave Felipe, la rama de Hesse-Philippsthal fue de nuevo dividida, convirtiéndose el hijo menor Guillermo en el Landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld. La residencia de Hesse-Philippsthal era el Palacio Philippsthal, con la segunda residencia en el Palacio Augustenau en Herleshausen; la residencia de Hesse-Philippsthal-Barchfeld era el Palacio Wilhelmsburg en Barchfeld.

Estos dos landgraviatos, ambos vasallos del Electorado de Hesse-Kassel, fueron anexionados por Prusia en 1866, conjuntamente con Hesse-Kassel. Como compensación por la pérdida de su semisoberanía, la rama de Philippsthal recibió el Palacio de Schönfeld en Kassel en 1880 y la rama de Barchfeld el palacio del Landgrave en Rotenburg an der Fulda (vendido en 1906). La rama principal (Hesse-Philippsthal) se extinguió en línea masculina a la muerte del Landgrave Ernesto de Hesse-Philippsthal en 1925, haciendo así a la rama de Barchfeld la única superviviente de la línea Hesse-Philippsthal. Las propiedades de la rama de Philippsthal fueron heredadas por la rama de Barchfeld. A partir de entonces la familia vendió los castillos de Philippsthal y Barchfeld en la década de 1930 y se trasladó al Castillo de Augustenau en Herleshausen, presente sede del Landgrave.

Matrimonio 
Guillermo contrajo matrimonio el 5 de agosto de 1961 en Friedrichshausen, Frankenberg, Hesse, con Oda Matilde von Garmissen (n. 1935), hija de Hilmar von Garmissen y su esposa la Baronesa Oda von Houwald.

Tuvieron dos hijos:
 Príncipe Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (n. 1 de enero de 1963), desposó en 2002 a Susanne von Kaufmann, con descendencia (tres hijos varones).
 Príncipe Otón de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (n. 19 de enero de 1965 - fallecido el 17 de mayo de 2020 en accidente de motocicleta), desposó en 1998 a Clara Blickhauser, divorciados en 2017, con descendencia (tres hijos varones y una hija).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Genealogics - Leo van de Pas - Wilhelm, Prince & Landgraf von Hessen
 thePeerage.com - Wilhelm Landgraf von Hessen-Philippsthal-Barchfeld
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 299
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1971 408

Landgraves de Hesse